The Queen Is Dead — третій студійний альбом британського рок-гурту The Smiths, виданий лейблом Rough Trade 16 червня 1986 року на території Великої Британії та 23 червня того ж року на території США, лейблом Sire Records.

Список композицій

Учасники запису 
 Морріссі – вокал
 Джонні Марр – гітари, губна гармоніка
 Енді Рурк – бас-гітара
 Майк Джойс – барабани
 Стівен Стріт – інженер (крім "Frankly, Mr. Shankly")
 Джон Портер – інженер ("Frankly, Mr. Shankly")

Примітки 

Альбоми The Smiths
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців